

Сливниця — річка; права притока Хотини. Протікає в окрузі Топольчани.

Сливниця — село, Хирівська міська громада, Самбірський район, Львівська область, Україна.
 Сливниця — село, гміна Дубецько, Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща.